Coblitz ist der Familienname von:

 Louis Coblitz (1814–1863), deutscher Maler
 Wilhelm Coblitz (1906–?), deutscher Jurist und NS-Funktionär